Гремя́чево — одна из четырёх деревень, принадлежавших Николо-Угрешскому монастырю, образовавших впоследствии посёлок, а затем и город Дзержинский в Московской области. Сейчас — район Томилинской улицы.

Деревня упоминается в документах с 1521 года, как выселки Капотневского стана, сожжённые крымскими татарами при походе на Москву. В 1773 году в Гремячево было 50 дворов и проживало 310 человек, обозначена на карте 1769 года. С 1861 года входила в Выхинскую волость Московского уезда Московской губернии, после революции переименованну в Ухтомскую. По «Справочной книжке Московской губернии» 1890 года в деревне было 688 жителей. В деревне действовала трёхклассная школа, которая размещалась в крестьянском доме, в 1911 году построили специальное здание.

В 1930 году в деревне был создан колхоз, который в 1950 году вошёл в объёдиненный колхоз им. Ленина.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Гремячево. Энциклопедия Угреши.
 Карта Шуберта. Лист из комплекта топографических карт Московской губернии.1860 г. Масштаб: 2 версты в дюйме
 История деревни Гремячево
  А Сахнов «От посёлка до города»

История Московской области
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Дзержинский (Московская область)